Eheriedermühle steht für:

Geographische Orte:
 Eheriedermühle (Kitzingen) (auch Mittlere Eheriedermühle), Gemeindeteil der Großen Kreisstadt Kitzingen, Gemarkung Kitzingen, Bayern
 Eheriedermühle (Repperndorf) (auch Äußere Eheriedermühle), Gemeindeteil der Großen Kreisstadt Kitzingen, Gemarkung Repperndorf, Bayern

Gebäude:
 Innere Eheriedermühle, ehemalige Mühle in Kitzingen, Bayern, siehe Pulvermühle (Kitzingen)